Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2009 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Рубин (Казань)

Спартак (Москва) 

* Из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги у Валерия Карпина, официально с 16 апреля командой руководил Сергей Родионов, хотя тренировочный процесс осуществлял Карпин.

Зенит (Санкт-Петербург)

Локомотив (Москва)

ЦСКА (Москва)

Москва

Сатурн (Раменское)

Динамо (Москва)

Томь (Томск)

Крылья Советов (Самара)

Спартак-Нальчик (Нальчик)

Терек (Грозный)

Амкар (Пермь)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Кубань (Краснодар)

Химки

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2009 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам